Toto je abecední seznam her pro kapsní konzoli Game Boy Advance PsOne Now Arcade.

0–9 
 2006 FIFA World Cup (2006, EA Canada, Electronic Arts Capcom)
 4V4 Arashi Get The Goal Astérix & Obélix & Getafix & Estemus & Cantum & Cantun & Caliptus & Cano & Hugor & Amlin & Thorex & Conor & Fugor & Brigator & Brigador & Brigeth & Faso & Cesar Julles & Cosumus Julles & Thoradix & Salah Bonor & Salim Conor Les Chevaliers et Guardes Vikings Guaulois et Barbares et Bretons MD-8 PSONE NOW ARCADE.

A 
 A Sound of Thunder (2004, Mobius Entertainment, BAM! Entertainment)
 Ace Combat Advance (2005, HumanSoft, Namco)
 Activision Anthology (2003, Aspyr)
 Advance Guardian Heroes (2004, Treasure Co. Ltd, Ubisoft)
 Advance Rally (2002, MTO, THQ)
 Advance Wars (2001, Intelligent Systems, Nintendo)
 Advance Wars 2: Black Hole Rising (2003, Intelligent Systems, Nintendo)
 Adventure of Tokyo Disney Sea
 The Adventures of Jimmy Neutron Boy Genius: Attack of the Twonkies (2004, THQ)
 The Adventures of Jimmy Neutron Boy Genius: Jet Fusion (2003, Helixe, THQ)
 Aero the Acro-Bat (2002, Atomic Planet, Metro 3D)
 Agassi Tennis Generation (2003, Aqua Pacific, Cryo Interactive)
 Aggravation/Sorry/Scrabble Junior (2005, Gravity I, Destination Software)
 Aggressive Inline (2002)
 AirForce Delta Storm (2002, Konami)
 Alex Rider: Stormbreaker (2006,  THQ)
 Alienators: Evolution Continues
 Alien Hominid (2006, Tuna, Zoo Digital Publishing)
 All Grown Up: Express Yourself
 All-Star Baseball 2003
 All-Star Baseball 2004
 Altered Beast: Guardian of the Realms (THQ
 American Bass Challenge
 American Idol (2003)
 An American Tail: Fievel's Gold Rush (2002, Hokus-Pokus, Conspiracy Entertainment)
 Angel Collection 2: Pichimo Ni Narou
 Angelic Layer
 Angelique
 Animal Snap
 Antz Extreme Racing
 Archer Maclean's 3D Pool
 Army Men Advance (2001, DC Studios, 3DO)
 Army Men: Operation Green
 Army Men: Turf Wars
 Around the World in 80 Days
 Ashita No Joe
 Asterix & Obelix PAF! Them All!
 Asteroids/Pong/Yar's Revenge
 Astro Boy: Omega Factor (2003, Sega)
 AT40
 Atomic Betty (2005, Big Blue Bubble)
 ATV Quad Power Racing

B 
 Babar: To the rescue
 BackTrack
 Backyard Baseball
 Backyard Basketball
 Backyard Football
 Backyard Hockey
 Bakunetsu Dodge Ball Fighters
 Baldur's Gate: Dark Alliance
 Ballistic: Ecks vs. Sever
 Banjo-Pilot
 Banjo-Kazooie: Grunty's Revenge
 Barbie: Groovy Games
 Barbie: Secret Agent Barbie
 Barbie and the Magic of Pegasus
 Barbie as the Island Princess
 Barbie as the Princess and the Pauper
 Baseball Advance
 Batman: Rise of Sin Tzu
 Batman Begins
 Batman Vengeance
 BattleBots: Beyond the BattleBox
 BattleBots: Design & Destroy
 The Berenstain Bears and the Spooky Old Tree
 Beyblade: GRevolution
 Beyblade Ultimate Blader Jam
 The Bible Game
 Big Mutha Truckers
 Bionicle: Matoran Adventures
 Black Belt Challenge (Europe only)
 Black Black
 Blackthorne (Ported from SNES)
 Blades of Thunder
 Blast Arena Advance
 Bleach Advance: Kurenai ni Somaru Soul Society
 Blender Bros.
 Board Game Classics
 Boktai: The Sun is in Your Hand
 Boktai 2: Solar Boy Django
 Bomberman Max 2: Blue Advance
 Bomberman Max 2: Red Advance
 Bomberman Tournament
 Boulder Dash EX
 Boxing Fever
 Bratz Babyz
 Bratz: Forever Diamondz
 Bratz: Rock Angelz
 Breakout/Centipede/Warlords Breath of Fire (port z SNES)
 Breath of Fire II (port z SNES)
 Britney's Dance Beat Broken Sword: The Shadow of the Templars Bruce Lee: Return of the Legend Bubble Bobble: Old & New Buffy the Vampire Slayer: Wrath of the Darkhul King Butt-Ugly Martians: B.K.M. Battles C 
 Cabela's Big Game Hunter Caesar's Palace Advance Candy Land/Chutes and Ladders/Memory Capcom Classics Mini Mix Captain Tsubasa - Eikou no Kiseki Cars Car Battler Joe Cartoon Network Block Party Cartoon Network Speedway Casper Castlevania: Aria of Sorrow Castlevania: Circle of the Moon Castlevania: Harmony of Dissonance The Cat in the Hat Catwoman Catz Charlie and the Chocolate Factory The Chessmaster Chicken Shoot Chicken Shoot 2 Choro Q Advance ChuChu Rocket! CIMA: The Enemy Classic NES Series (série her pro Nintendo Entertainment System; v Japonsku známá jako Famicom Mini Series)
 Adventure Island Balloon Fight Bomberman Castlevania Clu Clu Land Dig-Dug Donkey Kong Dr. Mario Excitebike Famicom Mukashi Hanashi - Shin Onigashima Famicom Tantei Club - Kieta Koukeisha Famicom Tantei Club Part II - Ushiro ni Tatsu Shoujo Zengouhen Ghosts 'n Goblins Kid Icarus Ice Climber The Legend of Zelda Mappy Mario Bros. Metroid Ganbare Goemon Nazo no Murasamejou Pac-Man SD Gundam World Gachapon Senshi - Scramble Wars Star Soldier Super Mario Bros. Super Mario Bros. 2 Twinbee Wrecking Crew Xevious Zelda II: The Adventure of Link Colin McRae Rally 2.0 Columns Crown Contra Advance: The Alien Wars EX Corvette Crash Bandicoot: The Huge Adventure (Crash Bandicoot XS v Evropě)
 Crash Bandicoot 2: N-Tranced Crash Bandicoot Purple: Ripto's Rampage (Crash Bandicoot: Fusion v Evropě)
 Crash Nitro Kart Crazy Chase Crazy Taxi: Catch a Ride (Kemco)
 Creatures Crouching Tiger, Hidden Dragon Cruis'n Velocity Crushed Baseball CT Special Forces CT Special Forces 2: Back in the Trenches Cubix: Robots for Everyone: Clash 'n Bash Custom Robo GX D 
 Daisenryaku Daredevil Darius R Dark Arena Dave Mirra Freestyle BMX 2 Dave Mirra Freestyle BMX 3 David Beckham Soccer Davis Cup Tennis Decathlon Defender Defender of the Crown DemiKids: Dark Version DemiKids: Light Version Denki Blocks! Densetsu no Stafy Densetsu no Stafy 2 Densetsu no Stafy 3 Desert Strike Advance Dexter's Laboratory: Chess Challenge Dexter's Laboratory: Deesaster Strikes Digimon Battle Spirit Digimon Battle Spirit 2 Digimon Racing Diner Dash Dinotopia: The Timestone Pirates Disney Princess Disney Sports Basketball Disney Sports Football Disney Sports Motocross Disney Sports Skateboarding Disney Sports Snowboarding Disney Sports Soccer Disney's Aladdin (port z SNES)
 Disney's Atlantis: The Lost Empire Disney's Chicken Little Disney's Extreme Skate Adventure Disney's Kim Possible: Revenge of Monkey Fist Disney's Kim Possible 2: Drakken's Demise Disney's Kim Possible 3: Team Possible Disney's The Lion King 1½ Disney's Magical Quest (port z SNES)
 Disney's Magical Quest 2: Starring Mickey & Minnie (port z SNES)
 Disney's Magical Quest 3: Starring Mickey & Donald Disney's Party Disney's Peter Pan: Return to Neverland DK King of Swing Dogz Dogz Fashion Dokapon: Monster Hunter Dokodemo Taikyoku Yakuman Advance Domo-Kun no Fushigi Terebi Donald Duck Advance Donkey Kong Country Donkey Kong Country 2 Donkey Kong Country 3 Doom Doom II Dora the Explorer: Search for Pirates Pig's Treasure Doraemon Midori No Wakusei Dotstream Double Dragon Advance Downforce Drake & Josh Dr. Mario & Puzzle League Dr. Muto Dr. Seuss' The Cat in the Hat Dragon Ball: Advanced Adventure Dragon Ball Z: Buu's Fury Dragon Ball Z: Collectible Card Game Dragon Ball Z: The Legacy of Goku Dragon Ball Z: The Legacy of Goku II Dragon Ball Z: Supersonic Warriors Dragon Ball Z: Taiketsu Dragon Ball GT: Transformation
 Dragon Quest Monsters: Caravan Heart
 Drill Dozer (Screw Breaker v Japonsku)
 Driven
 Driver 2 Advance (port z PlayStation)
 Driv3r
 Drome Racers
 Droopy's Tennis
 Dual Blades
 Duel Masters: Kaijudo Showdown
 Duel Masters: Sempai Legends
 Duke Nukem Advance
 Dungeons & Dragons: Eye of the Beholder
 Dynasty Warriors Advance

E 
 e-Reader (accessory)
 Balloon Fight
 Clu Clu Land
 Donkey Kong 3
 Donkey Kong Jr
 Excitebike
 Ice Climbers
 Urban Champion
 Earthworm Jim (ported from SNES)
 Earthworm Jim 2 (ported from SNES)
 Ecks vs. Sever
 Ed, Edd n Eddy: Jawbreakers
 Ed, Edd n Eddy: The Mis-Edventures
 Egg Mania: Eggstreme Madness
 Elf: The Movie
 European Super League
 ESPN Final Round Golf
 ESPN Final Round Golf 2002
 ESPN Great Outdoor Games - Bass 2002
 ESPN International Winter Sports 2002
 ESPN X Games Skateboarding
 ESPN Winter X-Games Snowboarding 2002
 Estopolis Densetsu
 E.T. - The Extra Terrestrial
 everGirl
 Extreme Ghostbusters: Code Ecto-1
 Extreme Mahjong Deluxe - Terminator 21
 EZ-Talk 1
 EZ-Talk 2
 EZ-Talk 3
 EZ-Talk 4
 EZ-Talk 5
 EZ-Talk 6

F 
 F-14 Tomcat
 F-Zero Climax
 F-Zero: GP Legend
 F-Zero: Maximum Velocity (F-Zero for Game Boy Advance v Japonsku)
 F1 2002
 F1 Career Challenge
 Family Feud (United States only)
 Fantastic Four
 Field of Dreams Digital Edition 2001
 FIFA 2004
 FIFA 2005
 FIFA 2006
 FIFA 2007
 Fila Decathlon Final
 Final Fantasy I & II: Dawn of Souls (port z PlayStation)
 Final Fantasy IV Advance (port z SNES)
 Final Fantasy V Advance (port z Super Famicom)
 Final Fantasy VI Advance (port z SNES)
 Final Fantasy Tactics Advance (pokračování originálu)
 Final Fight One
 Finding Nemo
 Finding Nemo: The Continuing Adventure
 Fire Emblem
 Fire Emblem: Fuuin no Tsurugi
 Fire Emblem: The Sacred Stones
 Fire Pro Wrestling
 Fire Pro Wrestling 2
 Flame of Recca
 The Flintstones: Big Trouble In Bedrock
 Ford Racing 3
 Fortress
 Fosters Home for Imaginary Friends
 Fushigi no Kuni no Angelique
 Frogger's Adventures: Temple of the Frog
 Frogger Advance: The Great Quest

G 
 Gadget Racers
 Gakkou O Tsukurou!! Advance (jen v Japonsku)
 Galidor: Defenders of the Outer Dimension
  Game Boy Wars 1+2 (Japan Only)
 Game & Watch Gallery 4 The Game of Life/Yahtzee/Payday Garfield: The Search for Pooky Garfield and His Nine Lives Gauntlet/Rampart Gauntlet: Dark Legacy Gekido Advance: Kintaro's Revenge Gem Smashers Gensou Suikoden Card Stories (jen v Japonsku)
 Get Backers: Jigoku no Sukaramushu (jen v Japonsku)
 Ghost Trap (jen v Japonsku)
 Go! Go! Beckham! Adventure On Soccer Island (jen v Evropě)
 Gods (jen v Evropě)
 Godzilla: Domination Goemon New Age Shutsudou! (jen v Japonsku)
 Golden Nugget Casino Golden Nugget Casino/Texas Hold 'Em Double Pack Golden Sun (Ougon no Taiyo v Japonsku)
 Golden Sun: The Lost Age Golf Master Gradius Generation (Gradius Advance v Evropě, Gradius Galaxies v Americe)
 Grand Theft Auto Advance Great Outdoor Games Bass 2002 Green Eggs and Ham The Grim Adventures of Billy and Mandy Groove Adventure Rave GT Advance Championship Racing GT Advance 2: Rally Racing GT Advance 3: Pro Concept Racing Guilty Gear X - Advance Edition Gumby vs. the Astrobots Gundam Seed Destiny (jen v Japonsku)
 Gundam Seed: Battle Assault Gunstar Super Heroes (Gunstar Future Heroes v Evropě)
 Gyakuten Saiban (jen v Japonsku)
 Gyakuten Saiban 2 (jen v Japonsku)
 Gyakuten Saiban 3 (jen v Japonsku)

 H 
 Hamster Monogatari 2 (jen v Japonsku)
 Hamtaro: Rainbow Rescue
 Hamtaro: Ham-Ham Heartbreak
 Hamtaro: Ham-Ham Games Hardcore Pinball Harlem Globetrotters Harry Potter and the Chamber of Secrets Harry Potter and the Goblet of Fire Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Harry Potter and the Sorcerer's Stone Harry Potter: Quidditch World Cup Harvest Moon: Friends of Mineral Town Harvest Moon: More Friends of Mineral Town Hatena Satena Happy Feet The Haunted Mansion He-Man: Power of Grayskull Heart of Darkness (jen v Evropě)
 Hello Kitty Collection: Miracle Fashion Maker Hello Kitty: Happy Party Pals Herbie: Fully Loaded High Heat Major League Baseball 2002 High Heat Major League Baseball 2003 High Heat Major League Baseball 2004 Hi Hi Puffy AmiYumi: Kaznapped! Hikaru no Go (jen v Japonsku)
 The Hobbit Hot Potato! Hot Wheels Burnin Rubber Hot Wheels Stunt Track Challenge Hot Wheels Velocity X Hot Wheels World Race Hyper Sports 2002 Winter (jen v Japonsku)
 Hugo: The Evil Mirror I 
 I Am An Air Traffic Controller (jen v Japonsku)
 Ice Age Ice Age 2 Meltdown Ice Nine Ikkoku Hattori - Kore 1 Hon de 8 Shurui! (jen v Japonsku)
 The Incredible Hulk The Incredibles The Incredibles: Rise of the Underminer Inspector Gadget: Advance Mission International Karate Advanced (jen v Evropě)
 International Superstar Soccer International Superstar Soccer Advance Invader The Invincible Iron Man Iridion 3D Iridion II It's Mr. Pants J 
 J-League Pocket (jen v Japonsku)
 J-League Pocket 2 (jen v Japonsku)
 J-League Winning Eleven Advance 2002 (jen v Japonsku)
 Jackie Chan Adventures: Legend of the Dark Hand James Bond 007: Everything or Nothing James Bond 007: NightFire James Pond: Codename Robocod (jen Evropa a severní Amerika)
 Jazz Jackrabbit Jet Grind Radio (Jet Set Radio in Europe), (port z Dreamcastu)
 JGTO Golf Master: Japan Tour Golf Game (jen v Japonsku)
 Jikkyou World Soccer Pocket (Japan only)
 Jikkyou World Soccer Pocket 2 (Japan only)
 Jimmy Neutron: Boy Genius Jimmy Neutron vs. Jimmy Negatron Jitsutou Pachislo Hisshouhou: Juuoh Advance (jen v Japonsku)
 Jonny Moseley Mad Trix Juka and the Monophonic Menace The Jungle Book Jurassic Park III: The DNA Factor Jurassic Park 3: Island Attack (JP3: Dino Attack v Evropě, JP3: Advanced Action v Japonsku)
 Jurassic Park III: Park Builder Justice League: Injustice for All Justice League Chronicles Justice League Heroes: The Flash K 
 Keanhki Asldons K-1 Pocket Grand Prix (jen v Japonsku)
 K-1 Pocket Grand Prix 2 (jen v Japonsku)
 KAO the Kangaroo Karnaaj Rally Kelly Slater's Pro Surfer Kien Kikaika Gunta - Mech Platoon (jen v Japonsku)
 Kiki KaiKai Advance (jen v Japonsku)
 Kill.Switch Killer 3D Pool Kim Possible 2 - Drakken's Demise The King of Fighters EX: Neo-Blood (adaptace hry King of Fighters 2000)
 The King of Fighters EX2: Howling Blood (adaptace hry King of Fighters 2001)
 Kidou Senshi Gundam Seed Destiny Kingdom Hearts: Chain of Memories Kirby and the Amazing Mirror Kirby: Nightmare in Dream Land (úprava Kirby's Adventure pro NES)
 Kiss x Kiss Seirei Gakuen Klax/Marble Madness Klonoa Heroes (jen v Japonsku)
 Klonoa: Empire of Dreams Klonoa 2: Dream Champ Tournament Koinuchan no Hajimete no Osanpo (jen v Japonsku)
 Konami Collector's Series: Arcade Advanced (KCS: Arcade Classics v Evropě)
 Konami Krazy Racers (Wai Wai Racing v Japonsku)
 Konjiki no Gash Bell!!: Yuujou no Zakeru Konjiki no Gash Bell!!: Yuujou no Zakeru 2 Peter Jackson's King Kong (Ubisoft)
 Kong: The Animated Series Korokoro Puzzle: Happy Panechu (jen v Japonsku)
 Kouchuu Ouja: Mushi King (jen v Japonsku)
 Kuru Kuru Kururin (v Japonsku a Evropě)
 Kururin Paradise (jen v Japonsku)

L 
 Lady Sia
 The Land Before Time
 Legend of Stafy (jen v Japonsku)
 Legend of Stafy 2 (jen v Japonsku)
 Legend of Stafy 3 (jen v Japonsku)
 The Legend of Zelda: A Link To The Past (port z SNES)
 The Legend of Zelda: The Minish Cap
 Lego Bionicle Lego Bionicle: Maze of Shadows Lego Island Xtreme Stunts Lego Island 2: The Brickster's Revenge Lego Knights' Kingdom Lego Racers 2 Lego Star Wars: The Video Game Lego Star Wars II: The Original Trilogy Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events Liliput Oukoku (jen v Japonsku)
 Lilo & Stitch Little League Baseball Lizzie McGuire: On the Go Lizzie McGuire 2: Lizzie Diaries Lizzie McGuire 3: Homecoming Havoc Looney Tunes Double Pack Looney Tunes: Back in Action The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring The Lord of the Rings: The Two Towers The Lord of the Rings: The Return of the King The Lord of the Rings: The Third Age The Lost Vikings (port z SNES)
 Love Hina Advance (jen v Japonsku)
 Lucky Luke: Wanted! (jen v Europě)
 Lufia: The Ruins of Lore Lunar Legend LarryBoy and the Bad Apple M 
 M&M's Blast! Madden 2002 Madden 2003 Madden 2004 Madden 2005 Madden 06 Madden 07 Magical Fengshen Magical Vacation Mahjong Detective Mail De Cute Mario and Luigi: Superstar Saga Mario Golf: Advance Tour Mario Kart Super Circuit (v Japonsku Mario Kart Advance), pokračování Super Mario Kart Mario Party Advance Mario Party-e, a karetní hra multiplayer pro e-Reader
 Mario Pinball Land Mario Tennis: Power Tour (Mario Power Tennis v Evropě)
 Mario vs. Donkey Kong Mary Kate and Ashley's Girls Night Out Mat Hoffman's Pro BMX Max Payne Maya the Bee: The Great Adventure Mazes of Fate Mech Platoon Medabots AX: Metabee Version Medabots AX: Rokusho Version Medal of Honor: Infiltrator Medal of Honor: Underground Medarot Navi Kabuto Version Medarot Navi Kuwagana Version Mega Man & Bass (Rockman & Forte v Japonsku) (port z Super Famicom)
 Mega Man Anniversary Collection (zrušeno)
 Mega Man Battle Chip Challenge MegaMan Battle Network (Rockman EXE v Japonsku)
 MegaMan Battle Network 2 (Rockman EXE 2 v Japonsku)
 MegaMan Battle Network 3 Blue (Rockman EXE 3 Black v Japonsku)
 MegaMan Battle Network 3 White (Rockman EXE 3 v Japonsku)
 MegaMan Battle Network 4 Blue Moon MegaMan Battle Network 4 Red Sun MegaMan Battle Network 5 Team Protoman MegaMan Battle Network 5 Team Colonel MegaMan Battle Network 6 Cybeast Falzar MegaMan Battle Network 6 Cybeast Gregar Mega Man Zero (Rockman Zero v Japonsku)
 Mega Man Zero 2 (Rockman Zero 2 v Japonsku)
 Mega Man Zero 3 (Rockman Zero 3 v Japonsku)
 Mega Man Zero 4 (Rockman Zero 4 v Japonsku)
 Meine Liebe Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch
 Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch Live Start
 Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch Party
 Men in Black - The Series
 Metal Slug Advance (port z Neo Geo AES)
 Metroid Fusion (pokračování Super Metroid)
 Metroid: Zero Mission (úprava hry Metroid)
 Midnight Club Street Racing
 Midway's Greatest Arcade Hits
 Mighty Beanz Pocket Puzzles
 Mike Tyson's Boxing
 Minority Report: Everybody Runs
 Mobile Pro Baseball
 Momotaro Festival
 Monopoly
 Monster Farm Advance
 Monster Force
 Monster Guardian
 Monster Jam Maximum Destruction
 Monster Rancher Advance
 Monster Rancher Advance 2
 Monsters Inc.
 Morita Shogi Advance
 Mortal Kombat Advance (adaptace Mortal Kombat 3)
 Mortal Kombat: Deadly Alliance
 Mortal Kombat: Tournament Edition
 Mother 1 + 2 (port z Famicom a Super Famicom) (jen v Japonsku)
 Mother 3 (Japan only)
 Motocross Challenge
 Motocross Maniacs Advance
 Moto GP
 Mr Driller 2
 Muscular Ranking
 MX 2K2 Featuring Ricky Carmichael

N 
 Nakayoshi Mahjan Kaburiichi (jen v Japonsku)
 Namco Museum
 Namco Museum 50th Anniversary
 Nancy Drew: Message in a Haunted Mansion
 Napoleon
 Naruto: Konoha Senki (jen v Japonsku)
 Naruto RPG: Uketsugareshi Hi no Ishi (jen v Japonsku)
 Naruto: Saikyou Ninja Daikesshu (Naruto: Ninja Council)
 Naruto: Saikyou Ninja Daikesshu 2 (Naruto: Ninja Council 2)
 NASCAR Heat 2002
 NBA Jam 2002
 Need for Speed: Carbon - Own The City
 Need for Speed: Most Wanted
 Need for Speed: Underground
 Need for Speed: Underground 2
 Need for Speed: Porsche Unleashed
 Next Generation Tennis (jen v Evropě)
 NFL Blitz 20-02
 NFL Blitz 20-03
 NHL 2002
 NHL Hitz 2003
 Nicktoons Racing
 Nicktoons Unite!
 Nicktoons: Freeze Frame Frenzy
 Ninja Five-O
 Nobunaga No Yabou (jen v Japonsku)
 No Rules: Get Phat

O 
 Oddworld: Munch's Oddysee
 One Piece
 Okuman Choja Game (jen v Japonsku)
 Onimusha Tactics
 Open Season
 Operation Armored Liberty
 Our Breeding Series: My Ameba (jen v Japonsku)
 Our Breeding Series: My Beetle (jen v Japonsku)
 Oriental Blue: Ao no Tengai (jen v Japonsku)
 Over the Hedge
 Over The Hedge - Hammy Goes Nuts!
 Ozzy & Drix

P 
 Pac-Man Collection
 Pac-Man Pinball Advance
 Pac-Man World
 Phalanx (ported from X68000)
 Phantasy Star Collection
 The Pinball of the Dead
 Pinky and the Brain - The Masterplan
 Pinky Monkey Town
 Pinobee: Wings of Adventure
 Pirate Battle
 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
 Pitfall: The Lost Expedition
 Pitfall: The Mayan Adventure
 Planet Monsters
 Planet of the Apes
 Pocket Music
 Pocky & Rocky with Becky (port z SNES)
 Pokémon Emerald
 Pokémon Fire Red (úprava Pokémon Red)
 Pokémon Leaf Green (úprava Pokémon Blue)
 Pokémon Mystery Dungeon - Red Rescue Team
 Pokémon Pinball: Ruby and Sapphire 
 Pokémon Ruby 
 Pokémon Sapphire
 Polarium Advance
 Polly Pocket Super Splash Island
 Powerful Pro Baseball 3
 The Powerpuff Girls: Mojo Jojo A-Go-Go
 The Powerpuff Girls: Him and Seek
 Power Rangers: Time Force Power Rangers: Wild Force Power Rangers: Dino Thunder Prehistorik Man Premier Manager 2005/2006 Prince of Persia: The Sands of Time
 Princess Natasha
 Puyo Pop
 Puyo Pop Fever

Q 
 Quad Desert Fury

R 
 R-Type III: The Third Lightning (port z SNES)
 Racing Gears 2
 Racing Gears Advance
 Rainbow Six: Rogue Spear
 Rampage Puzzle Attack
 Rapala Pro Fishing
 Rave Master: Special Attack Force
 Rayman 3
 Rayman 10th Anniversary
 Rayman Advance
 Rayman: Hoodlum's Revenge
 Razor Freestyle Scooter
 Ready 2 Rumble Boxing: Round 2
 Rebelstar: Tactical Command
 Reign of Fire
 Rescue Heroes: Billy Blazes
 The Revenge of Shinobi
 Risk/Battleship/Clue
 River City Ransom EX (úprava River City Ransom)
 Riviera: The Promised Land
 Road Rash: Jailbreak
 Road Trip: Shifting Gears
 Robopon 2: Cross Version (Robot Pokotto 2: Cross Version in Japan)
 Robopon 2: Ring Version (Robot Pokotto 2: Ring Version in Japan)
 Robot Wars: Advanced Destruction (Robot Wars: Extreme Destruction in Europe)
 Robotech: The Macross Saga
 Robots
 Rock'em Sock'em
 Rock 'N Roll Racing (port z SNES)
 Rocket Power: Beach Bandits
 Rocket Power: Dream Scheme
 Rocket Power: Zero Gravity Zone
 RockMan EXE 4.5: Real Operation
 Rocky
 Rugrats Go Wild
 Rugrats: Castle Capers
 Rugrats: I Gotta Go Party

S 
 Sabre Wulf
 San Goku Shi
 Sansara Saga 1x2
 Santa Claus Saves the Earth (Telegames)
 Salt Lake 2002
 Scooby-Doo!
 Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed
 Scooby-Doo and the Cyber Chase
 Scooby Doo: Mystery Mayhem
 Scooby-Doo: The Motion Picture
 Scooby-Doo! Unmasked
 Scrabble Blast!
 Scrabble Scramble
 The Scorpion King: Sword of Osiris
 Scurge: Hive
 Sega Smash Pack
 Sennen Kazoku (jen v Japonsku)
 Serious Sam Advance
 Shaman King: Legacy of the Spirits - Soaring Hawk
 Shaman King: Legacy of the Spirits - Sprinting Wolf
 Shaman King: Master Of Spirits
 Shaman King: Master Of Spirits 2
 Shanghai Advance
 Shaun Palmers Pro Snowboarder
 Sheep
 Shining Force (ported from Genesis)
 Shining Soul
 Shining Soul II
 Shrek: Hassle at the Castle
 Shrek: Swamp Kart Speedway
 Shrek 2: Beg for Mercy!
 Sigma Star Saga
 Silent Hill Play Novel
 SimCity 2000
 The Sims Bustin' Out The Sims 2 Pets Slot-Pro Advance - Takarafune & Oedoshima Fubuki 2 Snap Kids Snood Snood 2: On Vacation Soccer Mania Sonic Advance Sonic Advance 2 Sonic Advance 3 Sonic Battle Sonic Pinball Party Sonic the Hedgehog Genesis (port z Genesis)
 Space Channel 5 (port z Dreamcastu)
 Space Hexcite X Space Invaders Speedball 2 Sports Illustrated for Kids Baseball Sports Illustrated for Kids Football Spider-Man Spider-Man 2 Spider-Man 3 Spider-Man: Mysterio's Menace Spirits & Spells (Castleween in Europe)
 SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom SpongeBob SquarePants: Lights, Camera, Pants! SpongeBob SquarePants: Revenge of the Flying Dutchman SpongeBob SquarePants: SuperSponge Spy Hunter/Super Sprint Spyro: Season of Ice Spyro 2: Season of Flame Spyro: Attack of the Rhynocs Spyro Orange: The Cortex Conspiracy (Spyro: Fusion v Europě)
 SSX 3 SSX Tricky Star Communicator Star Wars: Jedi Power Battles Star Wars: The New Droid Army Star Wars Trilogy: Apprentice of the Force Starsky & Hutch Steven Gerrard Total Soccer 2002 Street Fighter Alpha 3 Street Racing Syndicate Summon Night: Swordcraft Story Summon Night: Swordcraft Story 2 Super Black Bass Advance Super Bust-A-Move Super Dodgeball Advance (port z NES)
 Super Duper Sumos Super Ghouls 'N Ghosts (port z SNES)
 Super Mario Advance (úprava Super Mario Bros. 2) (port z Super Mario All-Stars)
 Super Mario Advance 2 (úprava Super Mario World) (port z SNES)
 Super Mario Advance 3 (úprava Super Mario World 2: Yoshi's Island) (port z SNES)
 Super Mario Advance 4 (enhanced remake of Super Mario Bros. 3, with graphical assets from Super Mario All-Stars)
 Super Monkey Ball Jr. Super Puzzle Fighter II Super Robot Wars A Super Robot Wars R Super Robot Wars OG Super Robot Wars D Super Robot Wars OG2 Super Robot Wars J Super Street Fighter II Turbo Revival Sword of Mana (retelling of Final Fantasy Adventure)

 T 
 Tactics Ogre: The Knight of Lodis Tak and the Power of Juju Tak 2: The Staff of Dreams Tak: The Great Juju Challenge Tales of Phantasia Tang Tang Tekken Advance (adaptace hry Tekken 3)
 Teen Titans Ten Pin Alley 2 Tetris Worlds That's So Raven That's So Raven 2: Supernatural Style The Grim Adventures of Billy and Mandy The Ripping Friends The Three Stooges The Tower SP Thunderbirds - International Rescue Tiger Woods PGA Tour 2004 Tiny Toon Adventures: Buster's Bad Dream Tiny Toon Adventures: Wacky Stackers TMNT Tom and Jerry & The Magic Ring Tom and Jerry in Infernal Escape Tom Clancy's Splinter Cell Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow Tomato Adventure (jen Japonsko)
 Tomb Raider: Legends Tomb Raider: The Prophecy Tony Hawk's American Sk8land Tony Hawk's Downhill Jam Tony Hawk's Pro Skater 2 Tony Hawk's Pro Skater 3 Tony Hawk's Pro Skater 4 Tony Hawk's Underground Tony Hawk's Underground 2 Top Gear All-Japan GT Championship Toy Robot Force Tringo Tron 2.0: Killer App Turbo Turtle Adventure Turok Evolution Tweety & The Magic Gems (Tweety and the Magical Jewel in Japan)
 Ty the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue Ty the Tasmanian Tiger 3: Night of the Quinkan U 
 Uchuu no Stellvia (Japan only)
 Ultimate Arcade Games Ultimate Beach Soccer Ultimate Brain Games Ultimate Card Games Ultimate Muscle: The Path of the Superhero Ultimate Pocket Games Ultimate Puzzle Games Ultimate Winter Games Ultimate Spider-Man Uno/Skip-bo Uno 52 Uno Freefall Urban Yeti! The Urbz: Sims in the City V 
 V-Rally 3 (2002, Atari)
 Van Helsing (2004, Saffire, VU Games)
 VeggieTales: LarryBoy and the Bad Apple (2006, Crave Entertainment, Crave Entertainment)
 Virtua Tennis (2002, Altron, THQ)
 Virtual Kasparov (2002, Titus Software, Titus Software)

 W 
 Wade Hixton's Counter Punch Wakeboarding Unleashed Featuring Shaun Murray Wario Land 4 WarioWare, Inc.: Mega Microgame$ WarioWare: Twisted! Welcome to Pia Carrot 3.3 (Japan only)
 Who wants to be a Millionaire Junior Edition The Wild Thornberries: Chimp Chase Wing Commander: Prophecy Wings Winnie the Pooh's Rumbly Tumbly Adventure Winning Post (Japan only)
 Winx Club W.I.T.C.H. Wizardry Summoner Wolfenstein 3D Woody Woodpecker Crazy Castle 5 World Advance Soccer: Road to Win (Japan only)
 World Championship Poker World Poker Tour 2K6 Worms World Party WTA Tour Tennis WWE Road to WrestleMania X8
 WWE Survivor Series
 WWF Road to WrestleMania X 
 X2: Wolverine's Revenge (2003, Vicarious Visions, Activision)
 X-Men: Reign of Apocalypse (2001, Digital Eclipse, Activision)
 X-Men: The Official Game (2006, WayForward Technologies, Activision)
 xXx (2002, Digital Eclipse, Activision)

 Y 
 Yggdra Union Yoshi Topsy-Turvy Yu Yu Hakusho Tournament Tactics Yu Yu Hakusho Spirit Detective Yu-Gi-Oh! 7 Trials to Glory: World Championship 2005 Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters Yu-Gi-Oh! Reshef of Destruction Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards Yu-Gi-Oh! Ultimate Masters World Championship 2006 Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel Yu-Gi-Oh! GX Duel Academy Yushun Rhapsody Yuurei Yashiki No Nijuuyon Jikan Z 
 Zapper Zatch Bell: Electric Arena Zathura Zero Tours Zoids Cyberdrive Zoids Saga Zoids Saga 2 Zoids Saga Fuzors Zone of the Enders: The Fist of Mars ZooCube Zooo''

 
Game Boy Advance